Pont Marchand peut faire référence à :
 Pont Félix-Gabriel-Marchand (Mansfield-et-Pontefract), un pont couvert au Québec.
 Pont Marchand (Paris) un ancien pont de Paris construit en 1609 et détruit en 1621 par un incendie.